

Férfiak

Nők

Források

Men final standings  
Women final standings 

Nemzetközi Labdarúgó-szövetség
Labdarúgással kapcsolatos díjak
2007 a labdarúgásban